O Campeonato da Terceira Divisão de Profissionais contou com a presença das seguintes agremiações:

Grupo A:
 União Esportiva Coelho da Rocha, São João de Meriti (abandonou a disputa)
 Grêmio Esportivo Km 49, Seropédica
 Esporte Clube Lucas, Rio de Janeiro (abandonou a disputa)
 Paratiense Atlético Clube, Paraty
 Rodoviário Piraí Futebol Clube, Piraí
 Sport Club União, Rio de Janeiro

Grupo B:
 Esporte Clube Cascatinha, Petrópolis (abandonou a disputa)
 Cosmos Social Clube, São Gonçalo
 Botafogo Futebol Clube, Macaé
 Raiz da Gávea Esporte Clube, Rio de Janeiro
 Rio das Ostras Futebol Clube, Rio das Ostras
 Esporte Clube Taquaral, Maricá

Ao final do campeonato foi campeão o Botafogo de Macaé e vice-campeão o Cosmos.

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.